Эска́дренные миноно́сцы ти́па «Альмира́нте Бра́ун» — тип эскадренных миноносцев, состоящих на вооружении военно-морских сил Аргентины. Название дано в честь национального героя Аргентины адмирала Уильяма Брауна. Разработаны на основе немецкого проекта МЕКО. Всего в 1980—1984 годах были построены четыре корабля этого типа. В западной литературе классифицируются, а также, по основным характеристикам соответствуют фрегатам.

История строительства 

В 1974 в Аргентине была принята национальная военно-морская программа ( от 28 марта 1974 года) обновления флота для замены в составе ВМС кораблей времён Второй мировой войны. В конце 1970-х гг. правительство Аргентины заключило с фирмой Blohm & Voss контракт на постройку четырёх ракетных эсминцев по концепции МЕКО. Строительство кораблей серии, получившей фирменное обозначение MEKO 360 H2, началось в начале 80-х на верфях Blohm und Voss в Гамбурге. Головной корабль серии «Альмиранте Браун» был заложен в 1980 году, спуск на воду состоялся 28 марта 1981 года, в состав ВМС Аргентины введён 9 февраля 1983 года. 16 января 1984 года в состав ВМС Аргентины вошёл последний корабль серии — «Саранди». Корабли строились для сопровождения авианосца «Вейнтисинко де Майо», для чего на последнем в 1983 году была проведена модернизация радиоэлектронного оборудования с целью улучшения взаимодействия с эсминцами. Вошли в состав флота после окончания Фолклендской войны.

Конструкция

Служба 
С 25 сентября 1990 по 25 апреля 1991 эсминец «Альмиранте Браун» в паре с корветом «Спиру» типа «Эспора» участвовал в Войне в Персидском заливе.
Принимают участие в военно-морских учениях UNITAS, Gringo-Gaucho и др.

По состоянию на 2010 год, все четыре эсминца типа «Альмиранте Браун» несут активную службу и являются наиболее крупными надводными боевыми кораблями во флоте страны, хотя по сообщениям западной прессы, состояние кораблей оценивается как критическое. Из-за импортных ограничений и финансовых проблем корабли серии «Альмиранте Браун» бо́льшую часть времени проводят в порту.

С 2005 года эсминец ARA Sarandí (D-13) является флагманом аргентинского флота.

Список эсминцев типа

Галерея

См. также 
 MEKO
 Aradu (F89)
 Корветы типа «Эспора»

Примечания

Литература

Ссылки 
 World Navies Today: Argentina  
 Armada Argentina 
 Fuerzas Navales — Portal Naval Argentino